Riot, cançó del grup de música Three Days Grace.
 Riot Grrrl, moviment musical.
 RIOT (sistema operatiu)
 RIOT Wrestling, associació de lluita lliure barcelonina.